Фле́тчер () — прізвище, що має англійські, шотландські та ірландські корені. Походить від середньоанглійського flech(i)er — «виробник стріл», що у свою чергу бере початок від давньофранцузького fleche «стріла»). В англійську мову слово було запозичене з гойдельських мов, і далі поширене як шотландське ім'я «Mac an Fhleisteir» (також писалось як «Mac an Fhleisdeir»). Поширене в англомовних країнах.

Носії прізвища 
 Гарві Флетчер (; 1884—1981) — американський фізик-акустик.
 Гарольд Рой Флетчер (; 1907—1978) — британський ботанік. Міжнародне наукове скорочення імені ботанічного автора H.R.Fletcher.
 Генрі Флетчер Ганс (; 1827—1886) — британський ботанік та дипломат.
 Даррен Флетчер (;  1961) — шотландський футболіст, півзахисник.
  (; 1966 — британський актор, сценарист і режисер.
 Ділан Флетчер (;  1988) — британський яхтсмен, олімпійський чемпіон 2020 року, чемпіон світу (2017).
 Джеймс Флетчер (; 1852—1908) — канадський ботанік. Міжнародне наукове скорочення імені ботанічного автора Fletcher.
 Джеффрі Флетчер (;  1970 — американський сценарист, продюсер, режисер.
 Джильс Флетчер ( бл.1548—1611) — англійський письменник та дипломат, посол Англії в Московії у 1588—1589.
 Джоанн Флетчер (;  1966) — британська дослідниця у галузі археології.
 Джон Гулд Флетчер (; 1886—1950)  — американський письменник і поет-імажист, лауреат Пулітцерівської премії.
 Джон Флетчер (; 1579—1625) — англійський драматург часів Якова I.
 Ендрю Флетчер (; 1961—2022) — співзасновник та член англійської синті-поп групи Depeche Mode.
 Ерні Флетчер (;  1952) — американський політик, член Республіканської партії.
 Ісаак Дадлі Флетчер (; 1844—1917) — американський підприємець, колекціонер і благодійник.
 Луїза Флетчер (; 1934—2022) — американська акторка.
 Роберт Флетчер (;  1963) — американський MLM-бізнесмен, наставник, засновник тренінгового проекту «Як стати мільйонером».
 СіТі Флетчер (; 1960) — колишній американський паверліфтер, шестиразовий чемпіон світу.
 Стівен Флетчер (футболіст) (;  1987) — шотландський футболіст, нападник.
 Том Флетчер (;  1985) — британський музикант, відомий як вокаліст, гітарист, композитор та письменник.
 Френк Джек Флетчер (; 1885—1973) — американський адмірал.

Вигадані персонажі 
 Флетчер Манданґус () — персонаж роману про Гаррі Поттера, член Ордену Фенікса.
 Ферб Флетчер () — один з головних героїв мультсеріалу Фінеас і Ферб.

Див. також 
 Клан Флетчер
 3265 Флетчер

Примітки 

Англійські прізвища
Шотландські прізвища
Ірландські прізвища